



Села

Вінницька область 
 Ковалівка — Гайсинський район

Дніпропетровська область 
 Ковалівка — Кам'янський район район

Житомирська область 
 Ковалівка — Коростенський район

Івано-Франківська область 
 Ковалівка — Коломийський район

Київська область 
 Ковалівка — Білоцерківський район
 Ковалівка — Вишгородський район

Кіровоградська область 
 Ковалівка — Голованівський район
 Ковалівка — Новоукраїнський район, Мар'янівська сільська громада
 Ковалівка — Новоукраїнський район, Рівнянська сільська громада

Луганська область 
 Ковалівка — Сватівський район

Миколаївська область 
 Ковалівка — Первомайський район
 Ковалівка — Вознесенський район
 Ковалівка — Миколаївський район

Одеська область 
 Ковалівка — Одеський район

Полтавська область 
 Ковалівка — Кременчуцький район
 Ковалівка — Миргородський район
 Ковалівка — Полтавський район

Тернопільська область 
 Ковалівка — Чортківський район

Харківська область 
 Ковалівка — Ізюмський район
 Ковалівка — Богодухівський район
 Ковалівка — Куп'янський район

Хмельницька область 
 Ковалівка — Хмельницький район

Черкаська область 
 Ковалівка — Золотоніський район

Місцевість 
 Ковалівка — мікрорайон Кропивницького

Річка 
 Ковалівка — річка у Золотоніському районі Черкаської області, ліва притока Дніпра.

Ковалівка () — село, Підкарпатське воєводство, Любачівський повіт, гміни Чесанів.

Див. також 
 Ковалевка
 Ковалювка